Флаг Верхнесалди́нского городского округа Свердловской области Российской Федерации.

Флаг Верхнесалдинского городского округа является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба Верхнесалдинского городского округа, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом городского округа.

Флаг утверждён 15 июня 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1999.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением сторон 2:3, несущее на себе изображение фигур городского герба: вырастающей из стропила липы и молотка (колотушки-чекмаря), выполненные зелёным, красным и чёрным цветами. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Зелёная липа служит эмблемой, указывающей на имя города. Наличие выделенных цветом соцветий служит отличительным элементом для выделения данной фигуры среди других, введённых на флаги лип. Кроме того, эти «цветы» могут быть соотнесены с такими понятиями как «процветание», «рост» или «обретение плодов».

Стропило и чекмарь указывают на гербовые эмблемы рода Демидовых, сыгравших значительную роль в развитии края. Помимо, того, сочетание узкого стропила-«подпоры» с молотом для выделки листового металла показывает на роль металлообработки в развитии города.

Примечания 

Флаги с изображением липы
Флаги с изображением молота